Barbuñales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barbuñales (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Barbuñales (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar